La 1. Lig 1996/97 fue la 39.ª temporada del fútbol profesional en Turquía.

Tabla de posiciones

Enlaces externos 
 RSSSF 

Temporadas de la Superliga de Turquía
Fútbol en 1996
Fútbol en 1997
Deporte en Turquía en 1996
Deporte en Turquía en 1997